Johann Primisser ist der Name folgender Personen:
* Johann Baptist Primisser (1739–1815), österreichischer Archäologe und Museumsfachmann
 Johann Friedrich Primisser (1757–1812), österreichischer Dichter und Archivar